De Coccosteidae zijn een familie van uitgestorven arthrodire placodermen uit het Vroeg- tot Laat-Devoon. Fossielen komen voor in verschillende lagen in Europa, Noord-Amerika en China.

Fylogenie 
Coccosteidae behoort tot de grotere clade Coccosteomorphi, die samen met zijn zusterclade Pachyosteomorphi de groep Eubrachythoraci vormt. De fylogenie van Coccosteidae kan worden weergegeven in het onderstaande cladogram:

Geslachten 
 Belgiosteus
 Clarkosteus
 Coccosteus
 Dickosteus
 Jiuchengia
 Livosteus
 Millerosteus
 Protitanichthys
 Watsonosteus
 Woodwardosteus

Placodermi